Di Benedetto es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

 Antonio Di Benedetto (1922-1986), escritor y periodista argentino.
 Matías Di Benedetto (1992-), futbolista argentino.
 Mauricio Di Benedetto (1975-), futbolista argentino.
 Noemí Di Benedetto (1930-2010), pintora argentina.
 Paola Di Benedetto (1995-), presentadora televisiva italiana.